Евге́ний Васи́льевич Кулико́в:
 Куликов, Евгений Васильевич (1929—1997) — первый секретарь Уфимского горкома КПСС.
 Куликов, Евгений Васильевич (род. 1930) — российский инженер-материаловед, лауреат Государственной премии СССР.